Aufklärungsgeschwader 51 mit dem Traditionsnamen „Immelmann“ (Abk.: AG 51 „I“) steht für zwei fliegende Verbände der deutschen Bundeswehr:
 Aufklärungsgeschwader 51 (a. D.) der Luftwaffe Westdeutschlands in der Zeit des Kalten Kriegs von 1959 bis 1993
 Taktisches Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ der Luftwaffe des wiedervereinigten Deutschlands seit 1993; das Geschwader erhielt 2013 seine heutige Bezeichnung